Institucionalismus je teoretický přístup ke studiu různých sociálně vědních oborů.

Ekonomie 
 Institucionální ekonomie (institucionalismus v ekonomii, ekonomická analýza institucí)
 Americký institucionalismus (stará institucionální škola, někdy jen institucionalismus)
 Neoinstitucionalismus (ekonomie)
 Nová institucionální ekonomie

Sociologie 
 Institucionalismus (sociologie)
 Institucionalismus (mezinárodní vztahy)
 Institucionální logika
 Nový institucionalismus (neoinstitucionalismus)
 Historický institucionalismus
 Institucionalismus racionální volby
 Sociologický institucionalismus